Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2019/2020 проводились с 16 февраля по 4 марта 2020 года. В финалы чемпионата вышли четыре лучших клуба по итогам регулярного сезона. Полуфинальные и финальные встречи в сериях проводились до двух побед. Чемпионом, в девятый раз в своей истории, стала команда «Канберра Кэпиталз», которая со счётом 2:0 обыграла команду «Саутсайд Флайерз». «Канберра» одиннадцать раз выходила в большой финал ЖНБЛ и девять раз становилась триумфатором сезона, «Саутсайд» в свою очередь в седьмой раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе три победы. Самым ценным игроком финала стала Оливия Эпупа, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка

Результаты

Полуфиналы

Канберра — Мельбурн — 2-1

Саутсайд — Аделаида — 2-0

Большой финал

Составы участников финала

Саутсайд — Канберра — 0-2

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2019/2020
Финалы ЖНБЛ